Давыдовка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Давыдовка — упразднённая деревня в Гомельском районе Гомельской области.
 Давыдовка — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Давыдовка — село в Фёдоровском районе Костанайской области, ликвидировано в 2000-е годы.

Россия 
 Давыдовка — село в Дубовском районе Волгоградской области.
 Давыдовка — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Давыдовка — посёлок городского типа в Лискинском районе Воронежской области.
 Давыдовка — исчезнувшее село в Сакском районе Крыма.
 Давыдовка — исчезнувшее село в Нижнегорском районе Крыма.
 Давыдовка — село в Притобольном районе Курганской области.
 Давыдовка — деревня в Липецком районе Липецкой области.
 Давыдовка — деревня в Тербунском районе Липецкой области.
 Давыдовка — деревня в Омском районе Омской области.
 Давыдовка — посёлок в Земетчинском районе Пензенской области.
 Давыдовка — деревня в Колышлейском районе Пензенской области.
 Давыдовка — посёлок в Надеждинском районе Приморского края.
 Давыдовка — посёлок в Кадомском районе Рязанской области.
 Давыдовка — село в Приволжском районе Самарской области.
 Давыдовка — рабочий посёлок в Пугачёвском районе Саратовской области.
 Давыдовка — деревня в Ржаксинском районе Тамбовской области, в 2003 г. включена в состав села Лукино.
 Давыдовка — село в Николаевском районе Ульяновской области.
Давыдовка — река, Пустомытовский, Перемышлянский и Жидачовский районы
 Давыдовка — река в Ленинградской области.

Украина 
 Давыдовка — село в Житомирском районе Житомирской области.
 Давыдовка — село в Хорошевском районе Житомирской области.
 Давыдовка — село в Акимовском районе Запорожской области.
 Давыдовка — село в Голованевском районе Кировоградской области.
 Давыдовка — село в составе города Красный Луч Луганской области.
 Давыдовка — село в Троицком районе Луганской области.
 Давыдовка — село в Фрунзенском районе Одесской области.
 Давыдовка — село в Карловском районе Полтавской области.
 Давыдовка — село в Новосанжарском районе Полтавской области.
 Давыдовка — село в Пирятинском районе Полтавской области.
 Давыдовка — село в Полтавском районе Полтавской области.
 Давыдовка — село в Сторожинецком районе Черновицкой области.

См. также 
 Верхняя Давыдовка